Струнный квартет № 18 — многозначный термин.

См. также